Die Segunda División 1959/60 war die 29. Spielzeit der zweithöchsten spanischen Fußballliga. Sie begann am 13. September 1959 und endete am 17. April 1960. Zwischen dem 22. Mai und 26. Juni 1960 wurden die Relegationsspiele ausgetragen. Meister wurden Real Santander und RCD Mallorca.

Vor der Saison 
Die 32 Mannschaften wurden in zwei Gruppen zu je 16 Teams eingeteilt. Die beiden Gruppensieger stiegen direkt in die Primera División auf. Die beiden Zweitplatzierten spielten gegen den 13. bzw. 14. der Primera División um den Aufstieg.

Die letzten zwei Vereine jeder Gruppe stiegen direkt ab, während die Teams der Plätze 13 und 14 in der Relegation gegen den Abstieg kämpften.

Als Absteiger aus der Primera División nahmen Real Gijón und Celta Vigo teil. Aus der Tercera División kamen Cultural Leonesa, RCD Mallorca, CD Mestalla, CD Ourense und Recreativo Huelva.

Gruppe Nord 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Gruppe Süd 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Play-Offs 

Entscheidungsspiel:

Alle Vereine blieben in ihren jeweiligen Ligen.

Relegation 

Deportivo Alavés und Recreativo Huelva stiegen ab.

Nach der Saison 
 Aufsteiger in die Primera División
 1. (Gr. Nord) – Real Santander
 1. (Gr. Süd)  – RCD Mallorca

 Absteiger in die Tercera División
 13. (Gr. Nord) – Deportivo Alavés
 15. (Gr. Nord) – Real Avilés
 16. (Gr. Nord) – Club Ferrol
 13. (Gr. Süd)  – Recreativo Huelva
 15. (Gr. Süd)  – Atlético Almería
 16. (Gr. Süd)  – CD Badajoz

 Absteiger aus der Primera División
 CA Osasuna
 UD Las Palmas

 Aufsteiger in die Segunda División
 CD Castellón
 Hércules Alicante
 CD Málaga
 Pontevedra CF
 UD Salamanca
 Real Sociedad

Weblinks 
 Resultados Históricos Del Fútbol Español arquero-arba.futbolme.net
 Segunda División lafutbolteca.com

Einzelnachweise 

1959/60
Fußballsaison 1959/60